est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane
 cétane ou hexadécane, numéro CAS 
 2,2,4,4,6,6,8-heptaméthylnonane , numéro CAS